Gore steht für:
 Gore (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ormsby-Gore, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gore (Filmgenre), Filmgenre bzw. spezielle blutrünstige Effekte in der Filmtechnik
 Gore (Band), niederländische Rockband
 Gore (Mondkrater), benannt nach John Ellard Gore
 Gore, Kurzform von W. L. Gore & Associates, US-amerikanischer Polymerhersteller
 Gore-Effekt, mediale Klimadebatte
 Gore-Tex, atmungsaktive Membran

Gore ist der Name folgender 

Orte weltweit:
 Gore (Äthiopien), Stadt in Äthiopien
 Gore (Neuseeland), Stadt in Neuseeland
 Gore District, Distrikt in Neuseeland
 Gore (Hrastnik), Dorf bei Hrastnik, Slowenien
 Gore (Québec), Kanada
 Gore Bay, Ort in Neuseeland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gore (Georgia), Chattooga County
 Gore (Missouri), Warren County
 Gore (Ohio), Hocking County
 Gore (Oklahoma), Sequoyah County
 Gore (Virginia), Frederick County
 Gore (West Virginia)
 Gore Springs (Mississippi), Grenada County

geografischer Objekte:
 Gore Range, Gebirge in Colorado